Vermeule ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Vermeule (* 1968), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Blakey Vermeule (* 1966), US-amerikanische Literaturhistorikerin
 Cornelius C. Vermeule (1925–2008), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Emily Vermeule (1928–2001), US-amerikanische Klassische Archäologin
 Koen Vermeule (* 1965), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Vermeulen